— вид двудольных растений рода  семейства . Название было дано растению китайским ботаником Чжэн Ваньцзюнем, впервые действительно описано оно было Ян Сяньцзинем в 1945 году.

Распространение и среда обитания 
Эндемик Китая, известный из провинций Сычуань, Юньнань и Шэньси. Обычно произрастает в густых лесах.

Ботаническое обитание 
Крупное дерево высотой до 25 м. Кора серого цвета, гладкая. Ветви тонкие.

Листья формой от эллиптических до эллиптически-ланцетных, кожистые; верхняя часть листа опушённая, нижняя голая либо опушена на прожилках.

Соцветие — метёлка, несёт цветки с густо опушённым околоцветником серо-белого цвета.

Плод эллиптический, сжатый.

Цветёт в апреле и мае, плодоносит в августе и сентябре.

Значение 
Иногда выращивается в качестве декоративного растения.

Примечания 

Лавровые
Эндемики Китая
Флора Восточной Азии
Таксоны растений, названные в честь людей
Декоративные растения